

Sigle 
BHR est un sigle qui signifie notamment :
 bactérie hautement résistante ;
 batterie hors rang ;
 BHR Aircraft Corporation, un laboratoire d'études spécialisé dans le développement d'hélicoptères légers à structure intégralement composite installé à Anglet dans le sud-ouest de la France ;
 Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, revue scientifique.

Code 
BHR est un code qui signifie notamment :
 Bahreïn, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 .

Astronomie 

 le catalogue de Bourke, Hyland et Robinson (BHR)
 BHR 71, système binaire protostellaire de la constellation de la Mouche.

Code